Томаш Форжт (; , Пльзень, Чехия) — чешский хоккеист, центральный нападающий. Играет за клуб чешской Экстралиги «Злин».

Карьера 
Томаш Форжт начал свою хоккейную карьеру в 2011 году, дебютировав в Экстралиге за «Злин». Позднее играл за клубы первой чешской лиги. В Экстралиге помимо «Злина» также играл за «Оломоуц» в сезоне 2016/17. Прорыв в карьере Томаша Форжта случился в сезоне 2018/19. Он стал игроком 1-го звена в «Злине», играл результативно и обратил на себя внимание тренеров сборной Чехии. Милош Ржига пригласил его к играм за сборную при подготовке к чемпионату мира 2019 года. 10 апреля 2019 года Форжт дебютировал за сборную против команды Австрии: забросив шайбу и сделав голевую передачу он помог чешской сборной одержать победу со счётом 3:1.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2013

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 Чешская экстралига — 257 игр, 88 очков (44+44)
 Сборная Чехии — 7 игр, 5 очков (3+2)
 Лига чемпионов — 6 игр, 1 очко (0+1)
 Чешская первая лига — 223 игры, 131 очко (60+71)
 Всего за карьеру — 493 игры, 225 очков (107+118)

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Злин»

Ссылки 

 Статистика на www.eliteprospects.com
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации